Clematicissus är ett släkte av vinväxter. Clematicissus ingår i familjen vinväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vinväxter
Clematicissus